

Chimica 
 R58 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R58 – strada regionale Elliot – Colesberg (Sudafrica)